Holwell (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Holwell (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Holwell (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Holwell (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië